Csehország
 Vesce, település a Tábori járásban
 Vesce, Budíškovice településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Vesce, Horní Stropnice településrésze a České Budějovice-i járásban
 Vesce, Krabčice településrésze a Litoměřicei járásban
 Vesce, Moravské Budějovice településrésze a Třebíč járásban
 Vesce, Počátky településrésze a Pelhřimovi járásban
 Vesce, Týn nad Vltavou településrésze a České Budějovice-i járásban
 Vesce, Vroutek településrésze a Lounyi járásban
 Dolní Vesce, Římov településrésze a České Budějovice-i járásban
 Horní Vesce, Římov településrésze a České Budějovice-i járásban
 Písařova Vesce, Lesná településrésze a Tachovi járásban